ACE (formato) — formato proprietário de compactação de arquivos informáticos
 Advanced Composition Explorer ou ACE — satélite artificial
 A.C.E — grupo sul-coreano
 Agrupamento Complementar de Empresas ou ACE — Personalidade jurídica

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de siglas